Кларак, Шарль Отон де (1777—1847) — французский археолог
 Кларак () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Кларак () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Кларак () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна